Placzek ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Placzek (1799–1884), Rabbiner
 Adolf K. Placzek (1913–2000), austroamerikanischer Bibliothekar, Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Baruch Placzek (1835–1922), Rabbiner
 Otto Placzek (1884–1968), deutscher Bildhauer und Modelleur
 Dietmar Placzek (* 1951), deutscher Bauingenieur für Geotechnik
 George Placzek (1905–1955), tschechoslowakischer Physiker
 Siegfried Placzek (1866–1946), deutscher Neurologe

Siehe auch:
 Platzek